Heikant es el nombre de varias localidades de los Países Bajos y Bélgica:

En Países Bajos 
 Heikant (Zelanda);

En Bélgica